Waksman ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Waksman, britischer Biochemiker
 Guillermo Waksman (* 1944), uruguayischer Journalist
 Selman Abraham Waksman (1888–1973), US-amerikanischer Biochemiker und Mikrobiologe

Siehe auch:
 Selman A. Waksman Award in Microbiology